Баре:
 Баре — почти исчезнувший аравакский язык.
 Баре — коммуна на западе Камеруна, в составе департамента Мунго Прибрежного региона.
 «Баре» — бразильский футбольный клуб из города Боа-Виста, штат Рорайма.

См. также